

Hydronyme 
 La Senouire est une rivière française qui coule dans la région d'Auvergne, dans le département de la Haute-Loire, et un affluent de l'Allier en rive droite, donc un sous-affluent de la Loire.

Toponyme 
 Saint-Pal-de-Senouire est une commune française située dans le département de la Haute-Loire en région Auvergne.